— японская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании. Победительница национального чемпионата 2000 года, многократная медалистка этапов  юниорского Гран-при по фигурному катанию. Кроме того, Сиина участвовала во «взрослых» этапах Гран-при, на чемпионатах мира среди юниоров и турнирах Четырёх континентов. Лучшее её достижение на международной арене 4-е место на зимней Универсиаде в 2003 году.

Достижения 

 WD = Снялась с соревнований.

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1998
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1999
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2000

Ссылки 
 Skatabase: 1990s Junior Worlds

Фигуристы Японии